Cielo steht für:
 César Cielo, brasilianischer Freistilschwimmer
 Cielo S.A., brasilianischer Betreiber eines Kreditkartensystems
 Ciëlo, peruanisch-spanisches Elektropop-Duo (von 1990 bis 2000: Silvania)
 cielo, spanisch und italienisch für Himmel

Siehe auch:
 El Cielo